German Masters 2012 − czwarty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2011/2012. Odbył się w dniach 1 – 5 lutego 2012 roku. Miejscem rozegrania była ponownie hala Berlin Tempodrom w stolicy Niemiec.

W kwalifikacjach do turnieju Anglik Mike Dunn wbił swojego pierwszego w karierze breaka maksymalnego w meczu z Kurtem Maflinem.

Obrońcą tytułu był Walijczyk Mark Williams.

Nagrody 
Zwycięzca:  50 000 €
Finalista:  30 000 €
1/2 finału: 15 000 €
1/4 finału:  9000 €
ostatnia 16: 6000 €
ostatnia 32: 3750 €
ostatnia 48: 1500 €

Najwyższy break: 2000 €

Łączna pula nagród:  280 000 €

Zawodnicy

Zawodnicy rozstawieni

Zawodnicy nierozstawieni 
W nawiasie podano miejsce w oficjalnym rankingu po UK Championship:

Runda dzikich kart 
Runda dzikich kart została rozegrana podczas pierwszego dnia turnieju, czyli 1 lutego.

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 
Ta sekcja będzie uzupełniana w trakcie turnieju.

Kwalifikacje 
Mecze kwalifikacyjne do turnieju odbyły się w dniach 21 – 25 listopada 2011 roku w World Snooker Academy w Sheffield w Anglii. Wyłoniły one 16 zawodników: 8 z nich zagra od razu w głównym turnieju, natomiast 8 pozostałych zagra mecze z zawodnikami, którzy otrzymają dzikie karty.

Decydująca runda kwalifikacji

Breaki stupunktowe kwalifikacji

Linki zewnętrzne 
 German Masters 2012 w serwisie www.snookerworld.pl

German Masters
2012 w sporcie
2012 w Niemczech
Sport w Berlinie